Nan (ésser mitològic) 
 Nan o cabuts, també anomenats capgrossos, cabets o nans. Figures antropomorfes que apareixen a les festes populars
 Nan persona afectada de nanisme
 NaN, acrònim en anglès de Not a Number, en informàtica es fa servir per referir representacions d'indeterminacions, arrels de nombres negatius (nombres imaginaris), etc
 Min Nan família de dialectes del xinés parlats al sud de Fujian i les regions veïnes 
 Wang Nan (Fushun, República Popular de la Xina, 1978), jugadora de tennis de taula xinesa 
 Nan Chao, regne dels thais i bais que va florir a l'Àsia a partir del segle VIII a les terres de la moderna província de Yunnan, a la Xina.
 Norwegian Air Norway, una aerolínia de baix cost noruega.
 Puig Nan, muntanya de Capmany a la comarca de l'Alt Empordà
 Nan (província), una de les províncies de Tailàndia
 Nan (ciutat), ciutat de Tailàndia